Додукало Анна Михайловна; ) — советская колхозница, звеньевая овощеводческого звена совхоза имени Шевченко Криворожского района Днепропетровской области Украинской ССР. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась 19 февраля 1914 года в селе Весёлые Терны (ныне в черте города Кривой Рог). Украинка.

Получила среднее образование, работала в сельском хозяйстве, ударник первых пятилеток.

С началом Великой Отечественной войны проживала на оккупированной территории.

В 1944 году, после освобождения Кривого Рога от немецких захватчиков, устроилась разнорабочей в отдел рабочего снабжения рудоуправления имени Ленина. Работала на подсобных хозяйствах других горнорудных предприятий Кривбасса.

В 1960 году перешла в совхоз имени Шевченко Криворожского района, где начала работать звеньевой овощеводческой бригады. Организатор тепличного и парникового хозяйства в совхозе, собираемые урожаи овощей довела до 26—29 тонн с гектара.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 года за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок картофеля, овощей, плодов и винограда, Додукало Анне Михайловне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Участница совещаний сельскохозяйственных работников в Москве. Создала свою школу передового опыта.

Работала в совхозе имени Шевченко до выхода на пенсию. Персональный пенсионер союзного значения с 1969 года.

Умерла 16 апреля 1989 года в Кривом Роге.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» (30 апреля 1966);
 Орден Ленина (30 апреля 1966);
 бронзовая медаль ВДНХ СССР;
 медали.

Примечания

Источники 
 
 Шевченко С. Н. Трудовая слава Днепропетровщины [Текст] / С. Н. Шевченко, Е. Д. Кучеров, С. В. Дорошев. — Днепропетровск: Лира, 2013. — 326 с.: ил. — ISBN 978-966-383-506-8.

Ссылки 
 

Звеньевые колхозов
Персональные пенсионеры союзного значения